

Događaji

Rođenja

Smrti  
 Asurbanipal, asirski kralj